Пиједра Алумбре има више значења:

 Пиједра Алумбре (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Алумбре (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику